Herakleios ist der Name folgender Personen:
 Herakleios der Ältere († 611), byzantinischer Feldherr und Exarch
 Herakleios (um 575–641), byzantinischer Kaiser 610–641, genannt auch Herakleios I.
 Heraklonas (626–641), Sohn des Herakleios, als Herakleios II. 641 kurzzeitig Kaiser
 Herakleios (Sohn Konstans’ II.) (um 655 – nach 681), byzantinischer Mitkaiser